Ambrogio Sparagna – musicista ed etnomusicologo italiano
 Stéphane Sparagna – calciatore francese
 Vincenzo Sparagna – giornalista, editore e disegnatore italiano